Gwyn Williams může být:

 Gwyn Williams (ragbista) – velšský ragbista
 Gwyn Williams (fotbalový trenér) – velšský fotbalový trenér
 David Gwyn Williams (1904–1990) – velšský básník, romanopisec, překladatel a pedagog
 Gwyn A. Williams (1925–1995) – velšský historik a pedagog